Наташа Васильева-Халл (Наталия Борисовна Халл) — российский и британский рок-фотограф, участник питерского рок-движения, издатель.

Биография 
Родилась 24 марта 1954 года в Ленинграде, семья жила на Васильевском острове. Наташа училась на библиотечном факультете Ленинградского института культуры, однако не окончила, бросив на четвёртом курсе — за два месяца до диплома. Уже тогда она была увлечена ленинградским роком. В 1973 году через собственного мужа — Сергея Васильева, работавшего тогда в КБ «Алмаз», познакомилась с «летописцем» питерского рок-движения Геннадием Зайцевым. 

С 1974 года фотографировала друзей рок-музыкантов и «тусовку», зарабатывая на жизнь тем, что продавала свои фотографии на подпольных рок-концертах. В 1977 году вместе с Борисом Гребенщиковым придумала концепцию и стала первым редактором подпольного самиздатского журнала «Рокси», успела выпустить три номера, пока в результате обыска КГБ из её квартиры не была изъята пишущая машинка. Фотограф Ленинградского Рок-клуба с 1981 года (членский билет № 13). Она снимала на всех концертах, ей пришлось пойти работать в университетскую лабораторию — там была возможность в нерабочее время печатать столько чёрно-белых фотографий, сколько нужно.

Фотографии Наташи передают ощущение парадоксальной идентичности советского рок-музыканта, одновременно существующего как непрофессионал и как звезда. Ее образы вызывают чувство веселья, которого нет во многих других рассказах о советской неофициальной культуре. Наташа хорошо знает музыкантов, восхищается их стилем и смелостью и страстно защищает образ жизни, который они — и она сама — выбрали.
Polly McMichael (Lecturer in Russian and Slavonic Studies, Faculty of Arts, University of Nottingham), Из предисловия к «PER ASPERA AD ASTRA», 2004

Получив в 1994 году приглашение работать в первом русском рок-журнале «New Generation», Васильева уехала в Великобританию. Была первым русским фотографом, получившим аккредитацию на съёмку Rolling Stones (стадион Уэмбли, 1995). 

В середине 90-х организовала фирму WhiteHorse Music с целью заинтересовать британцев русским роком, занималась организацией лондонских концертов российских групп — «Аквариума», «Алисы», «Калинова моста». Основала издательство Seagull Publishing House Ltd, знакомившее англоязычную аудиторию с русской рок-культурой и современными авторами. Первой издала на английском языке книгу «Максим и Фёдор» Владимира Шинкарёва, что позволило внести его имя в «Who is Who in European Art and Literature», и «Понедельник начинается в субботу» Братьев Стругацких что впоследствии привело к её изданию в Германии, Италии, Турции и США на соответствующих языках. Организует собственные фото-выставки. Вышла замуж за английского банкира, однако брак через 7 лет распался.

Регулярно приезжает в Россию, где проводит выставки, презентации.

Выставки 

 «PER ASPERA AD ASTRA», Menier Gallery, 10.07.2003, London 
 «PER ASPERA AD ASTRA», St. Paul Gallery, 1.11.2003, Birmingham
 «PER ASPERA AD ASTRA», Forum Gallery, 30.11.2003, Edinburgh  
 «PER ASPERA AD ASTRA», Baliol College Hall, Oxford University, 12.05.2007, Oxford
 «PER ASPERA AD ASTRA», Cambridge University, July 2007, Cambridge
 «Прелести города Rye», Ставка МИТЬКОВ, , 2004, Санкт-Петербург
 «PER ASPERA AD ASTRA», «Фонотека», 2005, Санкт-Петербург
 «Незнакомое КИНО», Галерея Д137, Невский пр. 96, 2.11.2006, Санкт-Петербург
 «Фото-КИНО», Московский Дом Фотографии в клубе на Брестской, 28.03.2007, Москва
 «Домашний Цой», Ставка МИТЬКОВ  , 21.02.2009, Санкт-Петербург
 «Линия Перспективы», Клуб «Грибоедов», 29.01.2010, Санкт-Петербург
 «Следи за глазами», галерея «Арт-Лига», Пушкинская 10, 12.03.2011, Санкт-Петербург
 «Такой рок-н-ролл», Библиотека Маяковского, 15.03.2011, Санкт-Петербург
 «Рок-н-ролл сегодня», Клуб «Квартал», 24.06.2011, Санкт-Петербург
 «Рок-н-ролл мёртв/жив», Галерея «Грифон», 2.12.2011, Ижевск
 «Аквариум Forever», Книжная Лавка Писателей, ноябрь-декабрь 2013, Санкт-Петербург
 «Ленинградский Рок-клуб в фотографиях». Январь – июнь 2021, Русский Музей, Строгановский дворец, Санкт-Петербург

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Наталья Васильева-Халл, Молодёжная субкультура 80-х в СССР
 Наташа Васильева-Халл. КИНОхроники подполья, 14 июня 2012
 Наташа Васильева-Халл: люди платят за картинку - В гостях у главного редактора "Правда.Ру", 14 августа 2012
 Календари "Рок-клуб 2012"
 Esquire.ru Виктор Цой, август 2020
 Буклет КИНО 2021
 Культурная Эволюция. 6 февраля 2021, канал Санкт-Петербург. С 40-ой минуты.
 История русского рока в фотографиях. 24 марта 2021, 1TV SPB
 «Ленинградский Рок-клуб в фотографиях». Русский Музей, Строгановский дворец, СПб, январь – июнь 2021.
 ТРК СКАТ. Диалоги от 24.11.2022. Наташа Васильева-Халл

Женщины-фотографы
Персоналии:Русский рок
Персоналии:Ленинградский рок-клуб